Kónya Sándor (1885–1971) nyelvész, szótárszerkesztő, költő
 Kónya Sándor (1891–1976) festőművész
 Kónya Sándor (1923–2002) operaénekes
 Kónya Sándor (1927) történész
 Kónya Sándor (1948) költő, közíró, szerkesztő, politikus
 Kónya Sándor (1952) gépészmérnök, pedagógus